Piquet steht für:
 Piquet, ein französisches Kartenspiel für zwei Personen
 Nelson Piquet (* 1952), einen brasilianischen Formel-1-Rennfahrer und 3-fachen Weltmeister
 Nelson Angelo Piquet (* 1985), einen brasilianischen Rennfahrer und Sohn von Nelson Piquet
 Pedro Piquet (* 1998), einen brasilianischen Rennfahrer und Sohn von Nelson Piquet
 Autódromo Internacional Nelson Piquet, eine Motorsport-Rennstrecke in Brasilien
 Helvetismus für Bereitschaftsdienst
 Piquet (Einheit), ein altes französisches regionales Getreidemaß
 Piquet (Militär), eine französische Spezialeinheit 

Siehe auch:
 Piqué
 Picquet
 Piket